Сезон 2016/17 стал для Баварии 52-м в Чемпионате Германии и 117-м подряд со дня основания клуба. После вылета из прошлогодней Лиги чемпионов руководство клуба уволило Пепа Гвардиолу и назначило на его место Карло Анчелотти. Под его руководством клуб снова взял чемпионский титул и Суперкубок Германии. Но Лигу чемпионов взять снова не удалось - вылет в четвертьфинале от Реал Мадрида.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:70.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:49.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:70.000.000

Общая прибыль:49.000.000

Разница:21.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки